Ложнице могу бити:

 Ложнице (Примоштен), насељено мјесто у општини Примоштен, Република Хрватска
 Ложнице (Рогозница), насељено мјесто у општини Рогозница, Република Хрватска